30-ият западен меридиан или 30° западна дължина e меридиан, който преминава от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Гренландия, Атлантическия океан и Антарктида до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 150-и източен меридиан.

з030-и западен меридиан